Jméno a příjmení Karol Štúr má více nositelů:

 Karol Štúr (básník) – slovenský básník, evangelický kněz a učitel (1811–1851)
 Karol Štúr (právník) – slovenský právník, evangelický kněz a politik (1867–1925)